Патрија Нуева има више значења:

 Патрија Нуева (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патрија Нуева (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патрија Нуева, Ла Лагуна (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патрија Нуева, Сан Хосе ел Контенто (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патрија Нуева (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патрија Нуева (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Патрија Нуева (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Патрија Нуева (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику